Alvites puede referirse a:
 Alvites (España), aldea española de la parroquia de Bretoña, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Alvites (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Mirandela, distrito de Braganza.